ʻАлипате Халакиланги Тауʻалупеоко Ваеа Тупоу (), известный также по учреждённому для него титулу как барон Ваеа; 15 мая 1921, дер. Хоума, Тонгатапу, протекторат Тонга — 7 июня 2009, дер. Хоума, Тонгатапу, Тонга) — тонганский государственный деятель, премьер-министр Королевства Тонга (1991—2000).

Биография 

Ваеа — племянник королевы Салоте Тупоу III. Стал одним из первых представителей тонганской аристократии, получивших образование за пределами страны. В 1941 г. он окончил колледж Уэсли в Новой Зеландии.
 1942—1945 гг. — служил пилотом ВВС военно-воздушных сил Новой Зеландии.
 1945 г. начал работать в правительстве Тонги. В 1953—1958 гг. — адъютант королевы Салоте.
 1960—1968 гг. — губернатор Хаапаи.
 1969—1972 гг. — первый Верховный комиссар Тонги в Великобритании.
 1972—1991 гг. — на различных министерских должностях: министр труда, министр промышленности и торговли, министр сельского и лесного хозяйства и ряда других.
 1991—2000 гг. — премьер-министр Королевства Тонга и одновременно министр сельского и лесного хозяйства,
 1998 г. — и. о. министра иностранных дел.

С 2000 г. в отставке.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20041111083324/http://www.chogm99.org/who/countries/tongabio.htm
 http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=47020

Вооружённые силы Тонги
Премьер-министры Тонги
Министры иностранных дел Тонги
Верховные комиссары Тонги в Великобритании
Тонганская аристократия
Политики XX века